Навасеррада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама.

География 
Расположен в 52 км от Мадрида, на территории национального парка и горного массива Сьерра-де-Гвадаррама, является горнолыжным курортом. Средняя температура июля составляет 17 °С со средним максимумом 22,4 °С, средняя температура января — −0,4 °С со средним минимумом −3,2 °С, среднегодовое количество дней с выпадением атмосферных осадков — 111, из них снежных дней — 71.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de Navacerrada
 El Rastro de Navacerrada
 Ayuntamiento de Navacerrada 
 Navacerrada: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Муниципалитеты Мадрида